Алексей Степанович Барчук ( — ) — советский и российский учёный, хирург-онколог и организатор здравоохранения, доктор медицинских наук (1985), профессор (1993).  Заслуженный врач Российской Федерации (2003).

Биография 

Родился  года в селе Волковяны, Хелмского повята Люблинского воеводства.

С 1960 года после окончания Первого Ленинградского медицинского института имени академика И. П. Павлова работал врачом  в районной больнице Железнодорожного района Калининградской области. С 1961 года назначен  научным сотрудником 2-го хирургического отделения НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Цитологическое исследование содержимого плевральной полости во время операций по поводу рака легкого». В 1985 году защитил докторскую диссертацию на соискание учёной степени — доктора медицинских наук на тему: «Пути улучшения результатов лечения рака легкого». В 1993 году А. С. Барчуку присвоено знание профессора.

С 1967 года — старший научный сотрудник, с 1978 года ведущий научный сотрудник, с 1985 года — главный научный сотрудник. С 1989 по 2018 годы — руководитель Отделения торакальной онкологии и эндоскопической хирургии НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова. Одновременно с основной должностью заведующего отделением, с 1984 по 2013 годы — главный онколог Ленинграда — Санкт-Петербурга и одновременно с 2003 по 2014 годы — главный специалист по онкологии Северо-Западного Федерального округа. Основными направлениями научной и клинической деятельности А. С. Барчука являлись вопросы связанные с патогенезом, разработкой профилактических методик и диагностики  в разностороннем лечении таких заболеваний как — рака щитовидной железы,  меланом кожи и рака легкого. В 1968 году при его участии была разработана и внедрена в медицинские организации Ленинграда методика по диагностики рака лёгкого на первичной стадии, что повысило результаты лечения рака лёгкого до шестидесяти процентов. Для лечения больных онкологией А. С. Барчуком была разработана методика в которой использовалось фотохимическое и фотофизическое воздействие на больных, эта методика позже была внедрена в практическую деятельность медицинских организаций.

Помимо основной деятельности  А. С. Барчук состоял членом правления во Всероссийском обществе онкологов, Российской ассоциации онкологов и состоял членом Санкт-Петербургского научного общества онкологов. С 1985 года состоял в редколлегии журнала «Вопросы онкологии».

Умер  года в Петербурге.

Библиография 

Барчук А. С. Цитологическое исследование содержимого плевральной полости во время операции по поводу рака легкого [Текст] : Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук. (763) / Науч.-исслед. ин-т онкологии им. Н. Н. Петрова. - : [б. и.], 1967 г. — 20 с.
А. С. Барчук Пути улучшения результатов лечения рака легкого: автореф. дис. д-ра мед. наук : 14.00.14 / А. С. Барчук ; Науч.-исслед. ин-т онкологии им. Н. Н. Петрова. - , 1984 г. — 47 с. 
А. С. Барчук, Р. И. Вагнер, Н. Н. Блинов Диагностика рака легкого в поликлинических условиях / -  : Медицина : Ленингр. отд-ние, 1986. - 124,[3] с.
А. С. Барчук, В. В. Анисимов, Р. И. Вагнер Меланома кожи = Skin melanoma / Рос. АН, Ин-т онкологии им. Н. Н. Петрова. - СПб. : Санкт-Петербург. изд. фирма, Ч. 1: Эпидемиология, этиология, патогенез, профилактика. - СПб. : Наука : Санкт-Петербург. изд. фирма, 1995 г. — 150 с. — ISBN 5-02-026040-1
Барчук А. С., Левченко Е. В., Хандогин Н. В., Карачун А. М.   Минимально инвазивная эзофагэктомия // Вопросы онкологии. — 2015 г. — Т. 61. — № 3. — С. 376-380.
А. С. Барчук, В. Н. Клименко, В. Г. Лемехов Видеоторакоскопия в онкологической практике /   : ЭЛБИ, 2005 г. — 143 с. — ISBN 5-93979-134-4

Патенты 

Способ комбинированного лечения местно-распространенных злокачественных опухолей трахеи и/или бронхов (Патент №2286817)
Способ комбинированного лечения злокачественных опухолевых поражений плевры, сопровождающихся экссудативным плевритом (Патент №2289352)
Способ ранней диагностики регионарного метастазирования у больных с меланомой кожи (Патент №2326600)
Способ комплексного лечения злокачественных опухолевых поражений плевры, сопровождающихся экссудативным плевритом (Патент №2358775)
Способ комбинированного эндоскопического контроля эффективности лечения злокачественных опухолей трахеи и/или бронхов (Патент №2365339)
Способ комплексного лечения местно-распространенных злокачественных опухолей бронхов и/или трахеи (Патент №2372119)
Способ сочетанной струйной искусственной вентиляции легких при эндотрахеобронхиальных операциях по поводу опухолевых и рубцовых стенозов центральных бронхов и/или трахеи и устройство для его осуществления (Патент №2379021)
Способ изолированной химиоперфузии легкого при его метастатическом поражении (Патент №2406453)
Способ комплексного лечения местнораспространенного рака грудного отдела пищевода (Патент №2459643)
Способ пластики пищевода при раке верхнегрудного и шейного отделов (Патент №2480162)

Награды

Ордена 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (Указ Президента РФ № 357 от 22.05.2014 — «за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении законности, активную законотворческую и общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу»)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (Указ Президента РФ № 163 от 14.02.2007 — «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу»)

Премии 

 Премия имени Н. Н. Петрова РАМН (1999 — «за лучшую научную работу в области онкологии по проблеме "Меланома кожи"»)

Звания 

 Заслуженный врач Российской Федерации (2003)
 Почётный доктор НИИ онкологии имени Н. Н. Петрова (2018)

Примечания

Литература 

 Журнал Вопросы онкологии // Памяти Алексея Степановича Барчука / : Т. 65 №5: 2019 г. — 768-769 с.

Ссылки 

 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Онкологи России
Онкологи СССР
Хирурги СССР
Хирурги России